Мануэль Гольмайо-и-де-ла-Торрьенте (, 12 июня 1883, Гавана — 7 марта 1973, Мадрид) — кубинский и испанский , мастер, шестикратный чемпион Испании (3 раза официально, 3 раза неофициально). В составе сборной Испании участник трех шахматных олимпиад. Сын мастера Сельсо Гольмайо, младший брат мастера Сельсо Гольмайо-младшего. Международный арбитр с 1951 г.

Биография 

Родился на Кубе. Участвовал в местных соревнованиях. В возрасте 14 лет принял участие в национальном чемпионате.

После провозглашения независимости Кубы вместе со старшим братом уехал в Испанию. Служил в армии, был начальником штаба. Редактировал шахматный отдел в издании «ABC».

Был сильнейшим шахматистом Испании на протяжении почти тридцати лет.

Спортивные результаты

Библиография 
М. Гольмайо опубликовал две книги по шахматам и одну по бриджу:
 Bridge contratado, normal y con nulos, editorial Plus Ultra, año 1946.
 Temas de ajedrez, editorial Dossat, Madrid, año 1947.
 Temas clásicos de ajedrez, editorial Ricardo Aguilera, Madrid, año 1966.

Примечания

Литература 
 Morán, Pablo (1974), Campeones y Campeonatos de España de Ajedrez, pp. 11-14
 Palacio, Carlos A. (1960), Ajedrez en Cuba, La Habana, p. 257

Ссылки 
 Партии М. Гольмайо в базе Chessgames
 Личная карточка М. Гольмайо на сайте 365Chess
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Гаване
Умершие в Мадриде
Международные арбитры по шахматам